Die Chang-Sat Bangkok Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 26. August bis 1. September 2013 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 25 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Wishaya Trongcharoenchaikul
 Tyler Hochwalt
 Temur Ismoilov
 Karunuday Singh

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Punn Bodhidatta
 Sanjar Fayziyev

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Bangkok